Périgny (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Périgny (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Périgny (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Périgny (Dolina Marny) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Périgny (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes